Мельман (Мёльман, Мельманн) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Мёльман, Гельмут (1913—1977) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
 Мельман, Ефим Петрович (1913—1994) — советский и украинский анатом и морфолог.
 Мельманн, Иоганн Вильгельм Людовик (1765—1795) — ректор Московской университетской гимназии.
 Мельман, Мариан (1900—1978) — польский режиссёр и актёр.

См. также 
 Мильман
 Мюльман